Brusati ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Brusati (1922–1993), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Giancarlo Brusati (1910–2001), italienischer Fechter 
 Giuseppe Tornielli Brusati di Vergano (1836–1908), italienischer Politiker
 Ricardo Guerrino Brusati (* 1945), italienischer Geistlicher, Bischof von Caetité
 Roberto Brusati (1850–1935), italienischer General und Senator
 Ugo Brusati (1847–1936), italienischer General und Senator

Sonstiges:
 Monticelli Brusati, Gemeinde in der Provinz Brescia, Region Lombardei, Italien